

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Karczewko – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Karczewko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kiszkowo